Лујза од Данске (Christiansborg Palace, 20. јануар 1750- Gottorf Castle, 12. јануар 1831)
је био данска принцеза из династије Олденбург и супруга Карла од Хесен-Касела. Била је кћерка Фредерика V Данског и Лујзе од Велике Британије.

Породично стабло 

Рођени 1750.
Умрли 1831.
Династија Олденбург